Ленк () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1978) — немецкий театральный режиссёр.
  (род. 1964) — израильский дипломат, посол Израиля в Азербайджане (2005—2009) и ЮАР (2013—2017).
  (1888—1946/1947) — немецкий политик, депутат Рейхстага (1930—1945).
  (1921—2004) — немецкий футболист, чемпион ГДР в составе клуба «Хорьх Цвиккау» (1950).
  — американская музыкантка и театральная актриса, лауреат премии «Тони» за лучшую женскую роль в мюзикле (2018) и премии «Грэмми» за лучший альбом для музыкального театра (2019).
 Ленк, Мария (1915—2007) — бразильская пловчиха.
 Ленк, Петер (род. 1947) — немецкий скульптор.
  (род. 1948) — немецкий политик, член Федерального собрания (2009).
 Ленк, Том (род. 1976) — американский актёр.
  (1933—2014) — немецкий скульптор, чьи работы входят в частности в собрания нью-йоркского Музея современного искусства и галереи «».
  (1898—1968) — немецкий художник, чьи работы входят в частности в собрание Берлинской галереи.
 Ленк, Ханс (род. 1935) — немецкий учёный-философ и спортсмен.

См. также 
 Ленк (Зимменталь)